La Vyšėjšaja Liha 1999 è stata la nona edizione della massima serie del campionato bielorusso di calcio, disputato tra l'11 aprile e il 30 ottobre 1999 e conclusosi con la vittoria del BATĖ Borisov, al suo primo campionato vinto. Il capocannoniere della competizione fu Valeryj Strypejkis () con 21 reti realizzate.

Stagione

Novità 
Dalla Vyšėjšaja Liha 1998 venne retrocesso in Peršaja Liha il , mentre la  venne esclusa a metà del campionato e i suoi risultati annullati. Dalla Peršaja Liha vennero promossi il  e il . Prima dell'inizio della stagione il Nëman cambiò denominazione in , e il Tarpeda Minsk in .

Formula 
Le 16 squadre partecipanti disputarono un girone all'italiana con partite di andata e ritorno per un totale di 30 partite. La prima classificata, vincitrice del campionato, venne ammessa alla UEFA Champions League 2000-2001. La seconda classificata venne ammessa in Coppa UEFA 2000-2001, assieme alla squadra vincitrice della Coppa di Bielorussia; se quest'ultima avesse concluso il campionato al secondo posto, la terza classificata sarebbe stata ammessa in Coppa UEFA. Un ulteriore posto venne assegnato per la partecipazione alla Coppa Intertoto 2000. Le ultime due classificate vennero retrocesse in Peršaja Liha.

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Campione di Bielorussia e ammesso alla UEFA Champions League 2000-2001.
      Ammesso alla Coppa UEFA 2000-2001.
      Ammessa alla Coppa Intertoto 2000.
      Retrocessa in Peršaja Liha 2000.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

Statistiche

Classifica marcatori

Note

Collegamenti esterni 
 
 
 

Calcio nel 1999
1999